Fränkel oder Fraenkel ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Franke

A 
 Adolf Abraham Halevi Fraenkel (1891–1965), deutsch-israelischer Mathematiker
 
 Alexander Fraenkel (1857–1941), österreichischer Mediziner
 Aviezri Fraenkel (* 1929), israelischer Mathematiker und Informatiker

B 
 Bärmann Fränkel (1645/1658–1708), deutscher Rabbiner
 Bernhard Fränkel (1836–1911), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Benno Fränkel (1905–1980), deutsch-israelisch-amerikanischer Theaterregisseur und -intendant, siehe Benno D. Frank

C 
 Carl Fraenkel (1861–1915), deutscher Medizinforscher
 Carlos Fraenkel (* 1971), deutsch-brasilianischer Philosoph
 Charlotte Fränkel (1880–1933), deutsche Archäologin
 Clemens Fränkel (1872–1944), deutscher Maler

D 
 Daniel Fränkel (1821–1890), deutscher Rabbiner

 David Hirschel Fraenkel (1707–1762), deutscher Rabbiner

E 
 Edith Fraenkel (1922–1944), deutsche Arbeiterin und Widerstandskämpferin
 Edith de Magalhães Fraenkel (1889–1969), brasilianische Krankenschwester und Pionierin der brasilianischen Pflege
 Eduard Fraenkel (1888–1970), deutsch-englischer Altphilologe
 Elkan Fränkel (1654–1720), deutscher Hoffaktor in Fürth und in der Markgrafschaft Ansbach
 
 Eugen Fraenkel (1853–1925), deutscher Mediziner (Pathologe)

F 
 Friedrich Fränkel (1832–1891), deutscher Kupferstecher und Verleger
 Fritz Fränkel (1892–1944), deutscher Mediziner und Neurologe

G 
 Gabriel Fränkel (geb. ca. 1640; gest. 1710), Gemeindevorsteher der jüdischen Gemeinde in Fürth und Hoffaktor

 George Kessler Fraenkel (1921–2009), US-amerikanischer Chemiker
 Gottfried Fraenkel (1901–1984), deutsch-israelischer Zoologe (Entomologe)

H 
 Hans Fraenkel (1888–1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hans-Joachim Fränkel (1909–1996), deutscher Theologe und Bischof
 Harry Fränkel (1911–1970), deutscher Künstler
 Heinrich Fraenkel (Autor) (Pseudonym Heinrich Frenzel; 1859–um 1925), deutscher Autor
 Heinrich Fraenkel (Assiac; 1897–1986), deutsch-britischer Schriftsteller und Schachkomponist
 Heinz Fraenkel-Conrat (1910–1999), deutsch-amerikanischer Biochemiker
 Hermann Fränkel (1888–1977), deutsch-amerikanischer Klassischer Philologe

J 
 Jacob Fränkel (1808–1887), deutscher Rabbiner, ab 1862 erster offizieller Militärrabbiner der Vereinigten Staaten von Amerika
 Jakob Koppel Fränkel (1600–1670), deutsch-österreichischer Privatbankier in Wien
 James Fraenkel (1859–1935), deutscher Arzt und Psychotherapeut
 Jonas Fränkel (1879–1965), Schweizer Hochschullehrer, Literaturhistoriker und Autor

 Jury Fränkel (1899–1971), deutscher Kaufmann für Rauchwaren und Autor

K 
 Karl Fränkel (Maler) (1895–1964), österreichischer Maler, Grafiker, Kunsthandwerker und Puppenspieler
 Knut Frænkel (1870–1897), schwedischer Ingenieur und Entdeckungsreisender

L 
 Leo Fraenkel (1844–1896), ungarischer Politiker, siehe Leó Frankel
 Leo Herzberg-Fränkel (1827–1915), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Louise Fraenkel-Hahn (1878–1939), österreichische Malerin und Grafikerin

M 
 Maimon Fraenkel (1788–1848), Lehrer und Publizist
 Marta Fraenkel (1896–1976), deutsche Ärztin
 Max Fränkel (1846–1903), deutscher Klassischer Philologe, Epigraphiker und Bibliothekar
 Max Fraenkel (1856–1926), deutscher Architekt
 Mose ben Abraham Fränkel (1739–1812), deutscher Rabbiner

P 
 Paul Fränkel (vor 1879–1935), deutscher Kinderarzt
 Peter Fraenkel (* 1958), US-amerikanischer Psychologe und Hochschullehrer 
 Purrel Fränkel (* 1976), niederländischer Fußballspieler

R 
 Ritula Fränkel (1952–2015), deutsche Bildende Künstlerin
 Rolf Fränkel (1908–2001), deutscher Kieferorthopäde
 Rudolf Fränkel (1901–1974), deutscher Architekt

S

T 
 Théodore Fraenkel (1896–1964), französischer Arzt und Schriftsteller mit russischen Wurzeln

W 
 Walter Fraenkel (1879–1945), deutscher Physiko-Chemiker

 Wolfgang Fraenkel (1897–1983), deutschamerikanischer Komponist, Dirigent, Musiktheoretiker und Jurist
 Wolfgang Fränkel (1905–2010), deutscher Jurist
 Wolfgang Bernhard Fränkel (1795–1851), deutscher Arzt und Autor

Z 
 Zeev Fraenkel (1925–2008), israelischer Physiker

Siehe auch:
 Fränkel (Unternehmen), Textilunternehmen
 Fränckel
 Frenkel
 Frankel
 Fränkl

Familienname
Deutscher Personenname